

Geografia

Austria 
 Graben – frazione di Oberhofen am Irrsee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Graben – via di Vienna

Germania

Comuni 
 Graben – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Gräben – comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Graben-Neudorf – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Frazioni 
 Graben – frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Graben – frazione di Treuchtlingen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Graben – frazione di Wipperfürth, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Repubblica Ceca 
 Graben – antico nome tedesco di Na příkopě, via di Praga

Svizzera 
 Graben – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Grabengemeinde – antico nome di Wyssachen, comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Geologia 
 Graben – fossa tettonica

Sport 
 Patinoire de Graben – pista di ghiaccio situata a Sierre, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese, Svizzera)

Storia 
 Di Graben di Stein – famiglia dell'aristocrazia austriaca

Altri progetti